Crenea är ett släkte av fackelblomsväxter. Crenea ingår i familjen fackelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fackelblomsväxter
Crenea